O Hakoah Sydney City East Football Club é um clube de futebol australiano semi-profissional com sede em Sydney. A equipe compete no National Premier Leagues NSW.

História 
O clube foi fundado em 1939, pela comunidade hebraica australiana.

Títulos

Internacional 
 Recopa da Oceania: 1987

Nacionais 
  National Soccer League: 1977, 1980, 1981 e 1982
  National Soccer League Premier: 1984 (Divisão Norte) e 1985 (Divisão Norte)
  Copa da Austrália: 1965, 1968
  Copa da NSL: 1986
  Clube Australiano da Década: Década de 1970 e Década de 1980
  New South Wales Premier: 1968, 1970, 1971, 1973, 1974 e 2012
  New South Wales Federation: 1961, 1962, 1966, 1968 e 2012
  New South Wales Federation Cup: 1959, 1961, 1963, 1965 e 1971
  Copa Ampol: 1957, 1968 e 1973
  New South Wales League Division One: 2013
  New South Wales League Division Two: 2012
  New South Wales Super League Premier: 2014
  New South Wales Super League: 2014
  NSW Club Championship: 2014 e 2015

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol da Austrália
Clubes de futebol fundados em 1939